Amerikai Egyesült Államok
Columbiana (Alabama)
Columbiana (Ohio)
Columbiana megye, Ohio